Dorvillea är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Edward Parfitt 1866. Dorvillea ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Dorvillea